Rough and Rowdy Ways — тридцять дев'ятий студійний альбом американського музиканта та автора пісень Боба Ділана, виданий 19 червня 2020 року під лейблом Columbia Records. Це перша платівка Ділана, яка складається із оригінальних пісень починаючи із 2012 року. Перед виходом безпосередньо альбому було представлено три сингли: «Murder Most Foul», «I Contain Multitudes» та «False Prophet». Сингл «Murder Most Foul» став першої піснею Ділана, яка очолила американський чарт Billboard. Альбом отримав загальне схвалення критиків, які описали дану роботу як одну із найкращих за всю кар'єру музиканта. Платівка очолила чарти більше десяти країн, та досягла другої позиції у США та Австралії.

Список пісень 
Усі пісні написані Бобом Діланом.

Вінілове видання

CD видання

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми